69-й выпуск  Гран-при Мигеля Индурайна — шоссейной однодневной велогонки по дорогам по дорогам испанского муниципалитета Эстелья. Гонка прошла 1 апреля 2017 года в рамках Европейского тура UCI 2017. Победу одержал британский велогонщик Саймон Йейтс из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 17 команд: 5 команд категории UCI WorldTeam, 2 проконтинентальные и 9 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 135 гонщиков. До финиша доехали 72 спортсмена.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Гран-при Мигеля Индурайна 2017 на FirstCycling
 
 
 
 

2017 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2017 году
Апрель 2017 года